

Codici 
 AMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Durango Animas Airpark (Stati Uniti)
 amk – codice ISO 639-3 della lingua ambai

Mineralogia 
 Amk – abbreviazione di amakinite

Note